Gaza har flere betydninger:
 Gaza, en by i Palæstina
 Gazastriben, område i Palæstina, hvori Gaza (by) ligger
 Gaza (provins), en provins i Mozambique

Se også 
 GASA